Une hernie désigne en médecine le déplacement de tout ou d'une partie d'un organe hors de la cavité qui le contient normalement, par un passage naturel. On distingue entre autres :
 une hernie abdominale, ou plus précisément :
 une hernie crurale,
 une hernie diaphragmatique,
 une hernie épigastrique,
 une hernie hiatale,
 une hernie inguinale,
 une hernie ombilicale ;
 une hernie discale.